Mérope
 Mérope (filha de Enopião)
 Merope (gênero)
 1051 Merope
 Merópe Gaunt

Desambiguação